Soviete Supremo pode se referir a:
 Soviete Supremo da União Soviética - instância legislativa da URSS.
 Soviete Supremo da Federação Russa - parlamento russo antes da Crise constitucional.
 Soviete Supremo - personagem da DC Comics.
 Soviete Supremo - equipe da DC Comics.
Desambiguação